Chapelle Notre-Dame-de-Pitié à Alleins (Bouches-du-Rhône)
 Chapelle Notre-Dame-de-Pitié à Annecy-le-Vieux (Haute-Savoie)
 Chapelle Notre-Dame-de-la-Pitié de Beaulieu (Hérault)
 Chapelle Notre-Dame-de-Pitié de Boqueho (Côtes-d'Armor)
 Chapelle Notre-Dame-de-Pitié de Fontevraud-l'Abbaye
 Chapelle Notre-Dame-de-Pitié à Lanvellec (Côtes-d'Armor)
 Chapelle Notre-Dame-de-Pitié à Lugny (Saône-et-Loire)
 Chapelle Notre-Dame-de-Pitié, dite chapelle de l'Hôtel-Dieu à Lyon (Rhône)
 Chapelle Notre-Dame-de-Pitié de Marignane (Bouches-du-Rhône)
 Chapelle Notre-Dame-de-Pitié de Nevers (Nièvre)
 Chapelle Notre-Dame-de-Pitié à Saint-Rémy-de-Provence (Alpilles)
 Chapelle Notre-Dame-de-Pitié à Galey (Ariège)
 Chapelle Notre-Dame-de-Pitié à Seix (Ariège)
 Chapelle Notre-Dame-de-Pitié de Serrières (Ardèche)
 Chapelle Notre-Dame-de-Pitié au Val (Var)

Voir aussi 
 
 Église Notre-Dame-de-Pitié du Croisic (Loire-Atlantique).

NotreDamePitié
~